John Comyn peut se référer à :

 John Cumin ou Comyn († 1212), archevêque de Dublin, et administrateur royal ;
 John Comyn († 1242), comte d'Angus de jure uxoris de 1237 à 1242 ;
 John (I) Comyn († vers 1277), dit Comyn le Rouge, lord de Badenoch, important baron écossais ;
 John (II) Comyn († vers 1302), dit Comyn le Compétiteur ou le Rouge ou l'Ancien, lord de Badenoch, important baron et prétendant au trône écossais. Fils du précédent ;
 John (III) Comyn († 1306), dit le jeune lord de Badenoch, important baron écossais. Fils du précédent ;
 John Comyn (v.1250-1308),  comte de Buchan, important baron écossais ;
 John IV Comyn (v.1294-1314), fils de John (III).

Voir aussi 

 Famille Comyn